Pleși ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pleși (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Pleși (Buzău), Dorf im Kreis Buzău